Mundial 2002 puede referirse a los siguientes campeonatos:

  Campeonato Mundial de Baloncesto de 2002, para el de baloncesto;
  Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2002, para el de ciclismo; 
  Copa Mundial de Fútbol de 2002, para el campeonato mundial de fútbol,
donde también se ambienta una historieta de la serie Mortadelo y Filemón titulada precisamente Mundial 2002.